Hit and Run (2009), een Amerikaanse film van Enda McCallion
Hit and Run (2012), een Amerikaanse film van David Palmer en Dax Shepard
Hit & Run (2015), Canadese film uit 2015 
Hit and run (album), een muziekalbum van de Britse musicus Iain Matthews
Hit and Run (Duitse internetserie)
Hit and Run (ER), een aflevering van de televisieserie ER
Hit and Run (televisieserie uit 1965), een Amerikaanse televisieserie
Hit and Run (televisieserie uit 2021), een Israëlisch-Amerikaanse televisieserie
The Simpsons Hit & Run, een computerspel